Caccia al coniglio (A Wild Hare) – cortometraggio del 1940 diretto da Tex Avery
 Caccia al coniglio (A Feather in His Hare) – cortometraggio del 1948 diretto da Chuck Jones
 Il coniglio che la sa lunga (Rabbit Seasoning) – cortometraggio del 1952 diretto da Chuck Jones conosciuto anche col titolo Caccia al coniglio